Сергей Корнев: Корнев, Сергей Михайлович (род. 1973) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Корнев, Сергей Николаевич (род. 1978) — российский боец смешанного стиля.